

Серпрайз — місто, штат Аризона
 Серпрайз — селище, штат Небраска